Lacuna Coil:

 Lacuna Coil — итальянская музыкальная группа, созданная в 1996 году, играющая музыку в стилях готический и альтернативный метал.
 Lacuna Coil — мини-альбом итальянской готик-метал-группы Lacuna Coil, выпущенный в 1998 году.